Meo puede referirse a:
 Marco Enríquez-Ominami, político y cineasta chileno.
 MEO, marca comercial de Altice Portugal;
 Orina; o
 El nombre común de la planta Meum athamanticum.